Elsinoe — рід грибів родини Elsinoaceae. Назва вперше опублікована 1900 року.

Класифікація 
До роду Elsinoe відносять 12 видів:

Примітки

Джерела 
 Raciborski, M. 1900. Parasitische Algen und Pilze Java's. Parasitische Algen und Pilze Java's. 1:1-39 - P.14

Роди грибів